XXV steht für:
 die Zahl Fünfundzwanzig in römischen Ziffern
 XXV, Kompilationsalbum von Vader (Band) (2008)
 XXV, Album von Oomph! (2015)

Siehe auch:
 25 (Begriffsklärung)

Abkürzung